Чернецький — прізвище. Відомі носії:
 Чернецький Антін (1887—1963) — галицький громадсько-політичний і профспілковий діяч, журналіст.
 Чернецький Василь (1837—1900) — публіцист, суспільний діяч Лемківщини.
 Вейн Чернецький (1949—2013) — канадський хокеїст.
 Чернецький Віталій (* 1970) — американський славіст, літературознавець, перекладач української та російської літератури на англійську.
 Чернецький В'ячеслав Йосипович (1994—2017) — матрос морської піхоти ВМС ЗС України, учасник російсько-української війни.
 Чернецький Євген Анатолійович (1972) — український краєзнавець, геральдист.
 Чернецький Олександр Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чернецький Олександр Степанович (1984) — греко-римський борець, призер чемпіонатів світу і Європи.
 Чернецький Сава (1874—1934) — український культурний діяч і письменник.
 Чернецький Семен Олександрович (1881, Одеса — 1950, Москва) — військовий диригент, композитор, організатор і керівник перших радянських військових оркестрів. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1936). Професор (1946).
 Чернецький Юрій Олександрович (1960) — український соціолог, доктор соціологічних наук.

Чернецька 
 Чернецька Інна Самійлівна (1894—1963) — танцівниця, хореограф, теоретик танцю. Засновниця «синтетичного» напряму в танці.
 Чернецька Марія Михайлівна (1928—1997) — радянська діячка сільського господарства. Героїня Соціалістичної Праці.
 Чернецька Наталія Віталіївна (1985) — українська волейболістка, центральна блокуюча.
 Чернецька-Гешеліна Есфір Олександрівна (нар.?, Одеса — †1921) — концертуюча піаністка та педагог, сестра військового диригента та композитора С. О. Чернецького.

Див. також 
 Чарнецький
Українські прізвища
Польські прізвища